Porto Vecchio – porto di Porto Ercole.
Porto di Cala Galera – porto a circa 3 chilometri a nord-est di Porto Ercole.